Palacio del Congreso puede hacer referencia a:
 Palacio de las Cortes, edificio de Madrid, sede del Congreso de los Diputados de España.
 Palacio del Congreso de la Nación Argentina, edificio de Buenos Aires, sede del Congreso de la Nación Argentina.
 Palacio Legislativo, edificio de Lima, sede del Congreso de la República del Perú.